Noordam kan syfta på:

 S/S Noordam – passagerarfartyg byggt 1902
 M/S Noordam – passagerarfartyg byggt 2006